Lukas Müller (ur. 14 marca 1992) – austriacki skoczek narciarski, zawodnik klubu SV Villach, czterokrotny medalista mistrzostw świata juniorów.

Przebieg kariery 
W sezonie 2008/2009 znalazł się w austriackiej kadrze C. W 2008 triumfował w letniej edycji cyklu Alpen Cup: wygrywał w Seefeld, Oberstdorfie i Predazzo. 11 października 2008 pierwszy raz wystąpił w Pucharze FIS. 27 grudnia 2008 zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym w Engelbergu. 17 stycznia 2009 w Bischofshofen po raz pierwszy stanął na podium w zawodach tego cyklu – był drugi. Ten wynik powtórzył także dzień później. 5 lutego 2009 został mistrzem świata juniorów w Szczyrbskim Jeziorze. W sezonie 2008/2009 wygrał dwukrotnie w zawody Pucharu Kontynentalnego w Iron Mountain oraz był pierwszy i trzeci w Brotterode.

13 stycznia 2016 podczas testów skoczni mamuciej Kulm przed mistrzostwami świata w lotach narciarskich odbywającymi się w Tauplitz/Bad Mitterndorf doznał wypadku, w wyniku którego został częściowo sparaliżowany od pasa w dół.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty L. Müllera na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Uniwersjada

Indywidualnie

Drużynowo

Starty L. Müllera na uniwersjadzie – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Świata w lotach

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Turniej Czterech Narodów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach LPK chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 

 
 

Austriaccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1992